Willie Smith může být:

 Willie Smith (klavírista) přezdívaný „The Lion“ (1893–1973) – americký jazzový klavírista
 Willie Smith (saxofonista) (1910–1967) – americký jazzový saxofonista
 Willie Smith (bluesový hudebník) přezdívaný „Big Eyes“ (1936–2011) – americký bluesový zpěvák, bubeník a hráč na foukací harmoniku